Cautín oder Cautin kann bezeichnen:

 Río Cautín, Nebenfluss des Río Imperial im Süden von Chile
 Provinz Cautín, Provinz in der Región de la Araucanía, Chile

 Cautin († 571), Bischof der Auvergne, siehe Cautinus